Суюндюково — название населённых пунктов в Башкортостане:

 Суюндюково — деревня, Шаранский район.
 Суюндюково — деревня, Учалинский район.
 Суюндюково — деревня, Караидельский район.
 Суюндюково — село, Бакалинский район.